Cet article décrit les secteurs et les quartiers du Mans, une ville de l'Ouest de la France, chef-lieu de la Sarthe et située dans les Pays de la Loire.

Présentation et objectifs 

Le Mans se compose de 6 secteurs contenant une douzaine de quartiers chacun. Ces secteurs ne prennent pas en compte la métropole de la cité mancelle. Chaque secteur est composé d'un président, qui préside chaque semaine à sa réunion des quartiers et est l'interlocuteur privilégié du maire de la ville. Suivent un vice-président et des animateurs. Chaque quartier donne sa priorité aux sujets qu'il souhaite traiter et les animateurs vont de pair. C'est ainsi que certains secteurs sont spécialisés dans l'aménagement urbain des transports, le mieux vivre ou l'environnement.

Chaque secteur se différencie donc d'un autre. Les zones d'activités ne sont pas les mêmes d'un secteur sur l'autre, tout comme la géographie ou l'aménagement des axes routiers par exemple. Cette initiative est représentative des stratégies territoriales et urbaines qui se sont développées en France ces dernières années.

Les Secteurs 

Le découpage entre les secteurs, même entre les quartiers eux-mêmes est assez inéquitable et dépend de la dynamique de certains quartiers qui sont les moteurs économiques de certains secteurs, d'où leur intégration discutable sur le plan géographique. Ces secteurs ne concernent que la ville elle-même soit un peu plus de 145 000 habitants pour 56 km².

Secteur Nord Ouest 

Ce secteur, le plus au Nord de la ville, manque quelque peu de centralisation. Les quartiers qui le constituent sont assez éloignés les uns des autres. Le plus étendu est celui de l'université à l'ouest du secteur. Il est en plein développement.

Le Pré ou l'Hôpital sont des quartiers à dominante de "services", l'un contient l'Hôpital Nord, le principal hôpital public de la ville, tandis que l'autre contient une clinique privée spécialisée au niveau national pour la chirurgie de la main. La ZA Nord est détachée de peu des communes de Coulaines ou encore de La Chapelle-Saint-Aubin. Les autres parties du secteur sont purement résidentielles. La Chasse Royale est le quartier le plus proche du centre-ville et le plus dense. La Gallière est lui, le quartier le plus éloigné. Non loin passe la Sarthe. Ce quartier est relativement bien boisé.

 Université-Ribay
 Cadran
 Épine
 Quartier Hôpital-Chasse Royale
 Quartier du pré
 Boussinière
 Gallière/Madeleine
 ZA Nord - Portes de l'Océane

Secteur Nord-Est 

Le secteur Nord-Est est certainement l'un des plus "cohérents" au niveau géographique. Situé en grande partie, sur les hauteurs de la ville, son côté Ouest s'achève sur les bords de la Sarthe au-devant des remparts de la Cité Plantagenêt, dans le Secteur Centre. Tantôt les hauts plateaux sont composés de maisons individuelles des années 1970, tantôt des barres HLM sont présentes. Non loin de la Sarthe, les maisons les plus anciennes sont implantées. De nombreux commerces, tantôt commerces de quartier, tantôt grandes surfaces y trouvent leurs place. Ce secteur est peut-être le plus hétérogène au niveau du panorama qu'il offre. Le secteur s'achève au Sud-Ouest par les bois de Changé. Les enfants de ce secteur vont aux collèges Psallette, St Julien (privés), R.Vercel, Villaret et Tolstoï (publics). Ces quartiers sont les plus autonomes de la ville.

 Bellevue, Fontenelles, Banjan-Croix-de-pierre, Maillets-Isaac, Villaret, Clairefontaine au nord
 Jardin des Plantes, Yzeuville, à l'ouest
 Meslier, Vallée saint Blaise à l'est
 La Butte, Hauts et Bas Gazonfiers au sud

Secteur Centre 

Le secteur Centre regroupe la vieille ville et la plupart des édifices marquants du Mans. Il s'agit de l'un des secteurs les moins étendus. Il est aussi le plus dense. Il a été agrandi pour atteindre la gare Nord. La Gare Sud elle, est située dans le quartier Novaxis, partie intégrante du secteur Ouest. Il est composé de manière assez hétéroclite. Il possède les Quinconces des Jacobins, les Empreintes des vainqueurs, l'esplanade du Bicentenaire et offre de nombreux espaces verts. La tour Émeraude, comme bon nombre d'immeubles sont le symbole du "nouveau centre-ville" d'affaire, tandis que des maisons plus anciennes forment le "plein centre-ville" commerçant. La vieille ville au Nord, dite Cité Plantagenêt, complète ce secteur en position dominante de la ville. Le Sud, plus étendu, est plus indépendant et nettement séparé. Les enfants de ce secteur vont au Collège Berthelot.

Les quartiers sont : Cité Plantagenêt, Tessé, Courboulay, Jacobins République, Mutuelles, Nationale, Leclerc, Gare Nord, Mission, Sainte Croix et Monthéard.

Secteur Sud-Ouest 

Il est le plus grand secteur de la ville. Il regroupe notamment les deux zones industrielles Sud, qui à elles seules, sont aussi étendues que le secteur Centre ou le secteur Est. Cette partie de la ville est en bordure de la ville d'Allonnes. Il est traversé par la Sarthe. Ce secteur possède en son sein, l'usine Renault du Mans, historiquement importante pour la ville et son identité de ville "industrielle". Sa démographie est plus éparse comparée à d'autres secteurs. Il contient beaucoup de voies de circulations importantes et peu d'habitations à certains endroits. C'est un secteur économique majeur de la ville grâce à ses ZAC: Zones artisanales et commerciales.

Ces quartiers sont; Saint Pavin, Carnot, Ardriers, Pâtis-Saint-Lazare, Olivier heuzé, Novaxis-Gare Sud, Sables d'Or, Miroir, Batignolles, Riffaudières, Saint-Georges, ZI Sud.

Secteur Est 
Le secteur Est est comme le secteur Centre, d'assez petite taille et assez homogène. Il marque le passage du Nord au Sud de la ville en quittant le centre-ville. Au nord, se trouvent nombre d'anciennes habitations ouvrières et des restes de la "grande époque ferroviaire" demeurent. S'y trouvent par exemple les viaducs des quartiers Jaurès, Bertinière, et Crétois.

Au sud, se trouve l'Huisne le quartier Pontlieue et celui de Funay. C'est alors que le paysage est changeant. Sur les bords de l'Huisne, existent tantôt des immeubles récents, des maisons anciennes ou des parcs boisés. À l'extrémité Est, se trouve la cité des sablons et ses quartiers Newton, Sablons centre, Gué-Bernisson, et Petit-Louvre composée de barres et tours HLM, puis un espace de verdure: l'Épau et ses bois.

Secteur Sud-Est 

Le secteur Sud-Est est marqué par la présence de l'aérodrome et du pôle sportif que constitue les circuits, les salles de l'Oasis et d'Antares, le parc des expositions, le vélodrome, l'hippodrome et le stade. Le Technoparc y accueille des entreprises liées aux activités automobiles.

Les différents quartiers sont;
 Pavoine, Michel-Ange, Christ-Sauveur au nord.
 Bruyères, Étangs-Chauds, Marcel-Paul à l'est.
 Sources, Vert-Galant, Cité des Pins au sud.
 Glonnières, Ronceray au centre.
 Maroc, Oasis à l'ouest.

Notes et références

Compléments 

Mans